Sunset Pass (1929), een film van Otto Brower
Sunset Pass (1933), een film van Henry Hathaway
Sunset Pass (1946), een film van William Berke